Чемпионат СССР 1968 года в зонах УССР класса «Б» проходил в два этапа:
 на первом этапе в двух зонах были распределены участники финального турнира;
 на втором этапе клубы сыграли в финальном турнире.

Зональный этап

1 зона

2 зона

Финал

Матчи за 1-8 места

Матч за 1-е место

Ссылки 
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1968